Усце-Горлицке:

 Усце-Горлицке — село в Польше, находится на территории гмины Усце-Горлицке Горлицкого повята Малопольского воеводства.
 Усце-Горлицке — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Горлицкий повят, Малопольское воеводство.